12-й корпус — наименование корпуса в вооружённых силах различных государств.

Армейские корпуса 
 12-й армейский корпус (Великая армия) (1813)
 12-й армейский корпус (Австро-Венгрия) (1849—1853, 1883—1918)
 12-й корпус (армия Союза) (1862—1864)
 12-й (1-й королевский саксонский) армейский корпус (1867—1919)
 12-й армейский корпус (Франция) (1870 … 1940)
 12-й (королевский саксонский) резервный корпус (1871—1918)
 12-й армейский корпус (Российская империя) (1876—1918)
 12-й корпус (Османская империя) (1911—1919?)
 12-й корпус (Великобритания) (1915—1919, 1940—1945)
 12-й армейский корпус (вермахт) (1939—1944)
 12-й армейский корпус (СССР) (1942—1990)
 12-й корпус (США) (1942—1945)
 12-й корпус СС (1944—1945)
 12-й воеводинский армейский корпус
 12-й корпус (Пакистан) (1985—)
 12-й корпус (Индия) (1987—)

Танковые, механизированные и другие корпуса 
 12-й танковый корпус (СССР) (1942—1943)
 12-й механизированный корпус (1941)
 12-й кавалерийский корпус (СССР)
 12-й стрелковый корпус
 12-й авиационный корпус (Германия) (1941—1944)